Il doppio del torneo di tennis Omaha Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Karl Meiler che hanno battuto in finale Ian Fletcher e Kim Warwick 6-2, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Omaha Open 1974